Evenhausen steht für:

 Evenhausen (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Evenhausen (Leopoldshöhe), Ortsteil der Gemeinde Leopoldshöhe, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen